Svjetsko prvenstvo u nogometu – Njemačka 2006., službenog naziva 2006 FIFA World Cup Germany™, održavalo se od 9. lipnja do 9. srpnja 2006. u 12 njemačkih gradova. Glavni organizator prvenstva bila je svjetska nogometna federacija FIFA, a ono je bilo ukupno 18. završnica Svjetskih prvenstava u nogometu.

U kvalifikacijama za prvenstvo sudjelovalo je ukupno 197 reprezentacija, a na samoj završnici prvenstva sudjelovale su 32 reprezentacije. Od svih reprezentacija koje su se kvalificirale na završnicu prvenstva samo se reprezentacija Njemačke izravno kvalificirala kao reprezentacija zemlje domaćina. Ovo se prvenstvo razlikovalo od prijašnjih po tome što se na njega prvak prethodnog prvenstva, u ovom slučaju Brazil, nije izravno kvalificirao na završnicu prvenstva već je morao igrati kvalifikacijske utakmice kao i sve ostale reprezentacije. U Njemačkoj su svoj prvi nastup na završnici Svjetskog prvenstva u nogometu ostvarile reprezentacije Angole, Gane, Obale Bjelokosti, Toga, Trinidada i Tobaga te Ukrajine. Reprezentacija Hrvatske kvalificirala se na prvenstvo završivši kao prvoplasirana u skupini 8 europskih kvalifikacija, a ovo joj je bio ukupno i uzastopno treći nastup na završnici Svjetskih prvenstava u nogometu.

Ždrijeb skupina održan je 9. prosinca 2005. u Leipzigu, a prvu utakmicu prvenstva odigrale su reprezentacije Njemačke i Kostarike, 9. lipnja u Münchenu, dok se finale odigralo točno mjesec dana kasnije u Berlinu. Svjetskim je prvakom po četvrti put u povijesti postala reprezentacija Italije, koja je u finalu pobijedila Francusku boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Suci

Mjesta održavanja 

 * Stadioni koji u svom uobičajenom nazivu imaju ime nekog sponzora tijekom održavanja prvenstva službeno će nositi drugačija imena jer FIFA prema svojim pravilima zabranjuje sponzorirana imena stadiona tijekom održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva. Tako će primjerice Allianz Arena u Münchenu tijekom održavanja prvenstva biti znana kao FIFA WM-Stadion München.

Ždrijeb

Ždrijeb je održan 5. prosinca 2005., a momčadi su bile raspoređene po ovim jakosnim skupinama:

Natjecanje po skupinama

 Napomena:
 Momčadi u ██ zelenim poljima prošle su dalje.

Skupina A

Skupina C

Skupina E

Skupina G

Skupina B

Skupina D

Skupina F

Skupina H

Drugi dio prvenstva

Osmina finala

Četvrtfinale

Polufinale

Susret za 3. mjesto

Finale

Strijelci

5 golova
 Miroslav Klose

3 gola

 Hernán Crespo
 Maxi Rodríguez
 Ronaldo
 Thierry Henry

 Zinedine Zidane
 Lukas Podolski
 David Villa
 Fernando Torres

Nagrade

Idealna momčad

Konačne pozicije

Iako Svjetsko pvenstvo nije liga, konačne pozicije su jako važne zbog kalkuliranja za sljedeće ždrijebanje. Trenutna tablica je napravljena po istom kriteriju kao i tabela za Svjetsko prvenstvo 2002.:

Finale i utakmica za 3. mjesto: Finalisti dobivaju 1. i 2. mjesto, a trećeplasirani i četvrti na turniru 3. i 4. mjesto.
Došli do skupine: Momčadi u plavom su bili u finalu, u svijetlo plavom su izgubili u polufinalu, u svijetlo narančastoj su ispali u četvrt finalu, u svijetlo zelenoj su ispali u osmini finala, a momčadi u sivom su ispale u skupini.
Bodovi: 3 za pobjedu uključujući i produžetke, 1 za neriješeno uključujući i utakmici rješenu izvođenjem jedanaesteraca, 0 za poraz uključujući i produžetke, A-- u stupcu neriješenih utakmica znači da je momčad izgubila na jedanaesterce, a a + znači da je momčad poijedila na jedanaesterce.
Gol razlika: Uključuje i natjecanje poslije skupina
Postignutih golova: Uključuje i natjecanje poslije skupina

Vanjske poveznice 

 Službene stranice prvenstva 
 10 najbizarnijih detalja sa svjetskih prvenstava 

M 2006